Queens County ist der Name folgender Countys:

in Irland:
 Queen's County, Beiname des County Laois

in Kanada:
 Queens County (New Brunswick)
 Queens County (Nova Scotia)
 Queens County (Prince Edward Island)

in den Vereinigten Staaten:
 Queens County (New York)